Либерия делится на 15 графств (округов, ), а те в свою очередь на 53 округа (района).

 * Графство Гбарполу было выделено в 2001 из графства Лоффа.
 ** Графство Ривер-Ги было выделено в 2000 из графства Гранд-Джиде.

Примечания

Ссылки 
 Графства Либерии
 Районы Либерии

 
Списки:Либерия